Буль — многозначный термин.

Фамилия 
 Буль, Андре-Шарль (1642—1732) — французский столяр-краснодеревщик при дворе Людовика XIV.
 Буль, Болеслав Казимирович (1904—1990) — советский учёный.
 Буль, Герман (1924—1957) — австрийский альпинист.
 Буль, Джордж (1814—1864) — английский математик и логик.
 Буль, Йован (1939—2010) — югославский милиционер-регулировщик дорожного движения, прославившийся в Югославии благодаря своей грациозной манере работы.
 Буль, Клементий Иосифович (1888—1953) — русский профессиональный борец.
 Буль, Людвиг фон (1816—1880) — немецкий медик, физиолог и патолог.
 Буль, Марселлен (1861—1942) — французский палеоантрополог, палеонтолог и геолог, научный писатель.
 Буль, Петер Неруп (1968—) — датский энтомолог, писатель, политик.
 Буль, Пьер (1912—1994) — французский писатель-фантаст.
 Буль, Франц Арманд (1837—1896) — немецкий политический деятель, депутат германского рейхстага.

 Джон Буль — собирательный образ типичного англичанина.

Топонимы 
 Буль — кратер на видимой стороне Луны.

Разное 
 Буль — французская игра в шары.
 Противоторпедный буль — защита от торпед.
 Буль — стиль мебели, разработанный Андре-Шарлем Булем.
 «Джон Буль» — паровоз.

См. также 
 Булль
 Були